Аджич () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Аджич, Благое (1932—2012) — югославский военный деятель, последний начальник Генерального штаба СФРЮ
 Аджич, Лука (род. 1998) — сербский футболист, полузащитник клуба «Андерлехт».
 Аджич, Радойка (Дара Бубамара; род. 1976) — сербская певица жанров поп-фолк и турбо-фолк.